IBS je lahko:

 Mednarodna poslovna šola (angleško International bussiness school)
 Sindrom razdražljivega črevesa, kronična nevnetna bolezen črevesja
 Ishemična bolezen srca, skupina srčnih bolezni